Sowe ist der Familienname folgender Personen:

 Alhagie H. Sowe, gambischer Politiker
 Ali Sowe (* 1994), gambischer Fußballspieler
 Babou Sowe (1935/36–2015), gambischer Fußballspieler
 Cherno Sowe (* 1978), gambischer Leichtathlet
 Demba Sowe (1972–2020), gambischer Politiker
 Fatou Sowe (* 1993), gambische Leichtathletin
 Jankey Sowe (* 1996), gambische Leichtathletin

 Modou Sowe (* 1963), gambischer Fußballschiedsrichter
 Ousman Sowe, gambische Generaldirektor des Nachrichtendienst
 Ruth Sowe, gambische Diplomatin

Sowe steht für:

 Sowe (Fluss), ein Fluss in England